Le Grand Prix moto d'Italie 1993 est le douzième rendez-vous de la saison 1993 du championnat du monde de vitesse. Il s'est déroulé sur le circuit de Misano du 3 au .

C'est le  Grand Prix moto d'Italie.

Classement final 500 cm³ 
La course des 500 est marquée par la chute de Wayne Rainey qui reste paraplégique à la suite de la chute. Cette chute s'est produite 17 ans avant la chute mortelle de Shoya Tomizawa presque au même endroit. La course est remportée par Luca Cadalora qui signe sa première victoire en 500 cm³.

Classement final 250 cm³

Classement final 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 1993
Italie
Sport en septembre 1993